SV steht für:
 Sachverhalt
 Sachverständiger
 Save (Baseball), Pitcherstatistik im Baseball
 Verein für Deutsche Schäferhunde, Deutschlands größte Hundezüchtervereinigung
 Schlagvolumen des Herzens
 Schülerverbindung
 Schülervertretung (oft auch SMV für Schülermitverwaltung)
 Sclaverand-Ventil, (Fahrrad-)Ventil
 Segmentierte Verbandsperson, ein Begriff aus dem Gesellschaftsrecht
 Selbstversorgung als Verpflegungsart während eines Reiseaufenthalts
 Selbstverteidigung
 Servus, häufig verwendeter freundschaftlicher Gruß in Österreich und Niederbayern
 Shareholder Value
 ShowView, Programmiersystem für Videoaufnahmen
 Sicherheitsversorgung, siehe Notstrom
 Sicherungsverwahrung
 Smallville (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Sondershäuser Verband, der Dachverband der musisch orientierten Studentenverbindungen
 Sonderverein, Vereinigung von Rassegeflügelzüchtern
 Sosialistisk Venstreparti, norwegische politische Partei
 Sozialversicherung
 Sozialversicherung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds, die Pflichtversicherung für Arbeiter und Angestellte in der DDR
 Spielverein oder Spielvereinigung
 Sportverein oder Sportvereinigung
 Staatliche Versicherung der DDR
 Staatsbürgerliche Vereinigung, Verein, der für die CDU Spenden gesammelt hat und 1984 im Zuge der Flick-Affäre aufgelöst wurde
 Stadionverbot
 Stattkus-Verzeichnis, Auflistung der Werke von Claudio Monteverdi
 Steam Vehicle Corporation of America, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Strafvollzug
 Stromversorgungs-Anlage, Elektrischer Generator
 Süddeutsche Vereinigung für Evangelisation und Gemeinschaftspflege, christliche Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland, siehe Süddeutsche Gemeinschaft
 SV SparkassenVersicherung, Versicherungsgruppe der Sparkassen
 SV-Ventilsteuerung, seitliche Anordnung der Ventile bei Verbrennungsmotoren
 Svensk Vänster, ehemalige politische Partei in Finnland
 Suzuki SV 650, Motorradbaureihe von Suzuki
 Sailing vessel, häufig als Namenszusatz bzw. Präfix in Schiffsnamen von Segelschiffen
 stehende Ventile, Art der Ventilsteuerung an einem Verbrennungsmotor, siehe SV-Ventilsteuerung
 SV Group, Schweizer Catering-Konzern
 El Salvador (ISO-3166-Code)
 Saudi Arabian Airlines (IATA-Code)
 Venezuela (ICAO-Code)
 SV Engineering, britischer Automobilhersteller

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Aberdeen
 Italien: Provinz Savona
 Kapverden: São Vicente (Kap Verde)
 Republik Moldau: Rajon Ștefan Vodă
 Norwegen: Bergen (Norwegen) in der Provinz Hordaland
 Österreich: Bezirk St. Veit an der Glan
 Rumänien: Kreis Suceava
 Serbien: Svilajnac
 Slowakei: Okres Snina
 Slowenien: Slowenische Streitkräfte

Sv steht für:
 Sievert (Einheit), die Einheit der Äquivalentdosis
 Sverdrup (Einheit), die ozeanographische Einheit für den Durchfluss einer Meeresströmung
 die Abkürzung für Signalverbindung, siehe Sv-Signalsystem

sv steht für:
 Schwedische Sprache, nach ISO 639-1

.sv steht für:
 .sv, Top-Level-Domain von El Salvador

s. v. steht für:
 S. v., lateinische Abkürzung für sub voce (deutsch „unter dem (Stich-)Wort“)

SV